Лангенфелд може бити:

 Лангенфелд (Рајнланд), град у округу Метман, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Лангенфелд (Ајфел), општина у округу Мајен-Кобленц, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Лангенфелд (Средња Франконија), општина у округу Нојштат ан дер Ајш-Бад Виндсхајм, у њемачкој покрајини Баварска.